Een personage uit Herodotus' Historiën, Kleobis en Biton;
 Biton (werktuigkundige), een Griekse schrijver van militaire handleidingen uit de 3e eeuw v.Chr.
 B.I.T.O.N., een studentenvereniging in Utrecht.
 Biton (geslacht), een geslacht van rolspinnen